Denne liste over fredede bygninger i Nordfyns Kommune viser alle fredede bygninger i Nordfyns Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Nordfyns Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Nordfyns Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Nordfyns Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments